7. armija može značiti:
7. armija (Njemačko Carstvo)
7. armija (Austro-Ugarska)
7. armija (Wehrmacht)

7. armija (Francuska)
7. armija (Osmansko Carstvo)
7. armija (Kraljevina Italija)
7. armija (Kraljevina Jugoslavija)
7. armija (Rusko Carstvo)
7. armija (Sovjetski Savez)
7. armija (SAD)